Mongolian Stock Exchange, de effectenbeurs van Mongolië
Microsoft Security Essentials, een softwarepakket van Microsoft